Joseph-Ghislain Delhaye, victime belge de la Première Guerre mondiale, qui a donné son nom à une rue de Bruxelles ;
 Jean Delhaye (1908-1993), architecte belge.
 Jean Delhaye (1921-2001), astronome français ;
 Karl Del'Haye (1955), footballeur allemand.

Voir aussi 
 Haye